Die Diamond Nine / Poolcomps.com Austria Open 2007 waren das 86. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 14. bis 17. Juni 2007 in Rankweil in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Der Grieche John Vassalos gewann das Turnier durch einen 10:9-Sieg im Finale gegen den Malteser Tony Drago.

Finalrunde 
Ab dem Achtelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 16 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Austria Open 2007 auf der Website der Euro-Tour
 Austria Open 2007 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

086
Billardturnier in Rankweil
Poolbillardveranstaltung 2007